Gorka bzw. Górka
ist eine russische bzw. polnische Ortsbezeichnung:

 Gorka (Archangelsk)
 Gorka (Leningrad)
 Gorka (Nowgorod)
 Górka (Ostróda), Dorf in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Bergheim, Ort in der Stadtgemeinde Osterode, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Górka (Wicko), Dorf in der Gmina Wicko, Powiat Lęborski, Woiwodschaft Pommern, Polen, bis 1945: Gohrke, Kreis Lauenburg, Pommern

Siehe auch:
 Biskupia Górka, Hügel bei Danzig, bis 1945 Stolzenberg

Gorka oder Górka
ist ein Familienname:
 Górka, polnisches Hochadelsgeschlecht
 Benjamin Gorka (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Eckhard Gorka (* 1955), deutscher lutherischer Theologe und Landessuperintendent
 Helmut Gorka (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Juliana Gorka, deutsche Tennisspielerin
 Magdalena Górka (* 1977), polnische Kamerafrau
 Olgierd Górka (1887–1955), polnischer Historiker, Publizist, Politiker und Diplomat
 Sebastian Gorka (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Stanislaus von Gorka (1538–1592), polnischer Politiker und Militär